Erzeparchie Homs steht für:
 Erzeparchie Homs (Melkiten), Eparchie der melkitischen griechisch-katholischen Kirche
 Erzeparchie Homs (Syrer), Eparchie der syrisch-katholischen Kirche